Wyspa Muzeów (niem. Museumsinsel) – północna część Spreeinsel, wyspy leżącej na rzece Sprewie w centrum Berlina
 Museumsinsel – stacja metra w Berlinie